Монтегю () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Монтегю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея
 Монтегю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Монтегю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Монтегю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Монтегю () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер

Особи
Евен Монтегю